

Biografia 

Attrice soprattutto di teatro, si forma presso le scuole di recitazione di A. Blandi a Torino diretta da Massimo Scaglione, al Teatro Nuovo di Torino diretta da Enza Giovine e Clesis di Roma diretta da Carlo Merlo.

Esordisce dal 1986 al 1990 con vari spettacoli teatrali come Gelindo, I Dialoghi delle Carmelitane e Trappola per topi con la Compagnia del Teatro Nuovo diretta di Girolamo Angione. Dal 1990 al 1992 continua con altri spettacoli teatrali come Filosoficamente e Recital di poesia e danza orientale con la Compagnia della scuola Clesis. Successivamente dal 1992 al 1996 collabora con la Compagnia Stabile del Teatro Fregoli diretta da Walter Manfrè dove recita in numerose commedie come La Locandiera di Carlo Goldoni, La bisbetica domata di William Shakespeare, Lisistrata di Aristofane, Anfitrione di Molière e La Confessione.

Dal 1996 al 1998 partecipa a altri spettacoli a Torino come Il Marito Beffato di Molière con la regia di F. Urban al Teatro Fregoli, Un Curioso Accidente di Goldoni con la regia di F. Casacci per il Teatro Macario, Il Berretto a Sonagli di Pirandello con la regia di D. Ganci per il teatro Massaia, L'Antenato di C. Veneziani con la regia di B. Di Mauro per il Teatro Matteotti e per le scuole Pulcinella Cavaliere con la regia di G. Finn e La Schitula con la regia di Roberto Scappin al Teatro Juvarra. 
Dal 1999 al 2000 va in scena con Donne con i Grembiuli con la regia di Fulvia Roggero con il Teatro delle Dieci, Giordano Bruno con la regia di Anna Cuculo al Teatro Juvarra di Torino e La Cavalleria Rusticana con la regia di A. Paglietti al Teatro Colosseo di Torino. Dal 2000 al 2005 invece recita negli spettacoli A mia madre con la regia di V. Giuliani e S. Luberti al Teatro Juvarra di Torino, La Casa Felice con la regia di Paolo Severini al Teatro Alfieri di Torino, Dalla parte di Alice - Letras de tango con la regia di P. Severini sempre al Teatro Alfieri, Kyro (un'opera rock scritta da Fabrizio Fassio e diretta da Fabrizio Bava per il Teatro Juvarra), Voci di donne del Piemonte con la regia di Massimo Scaglione con Margherita Fumero, Camera in affitto con la regia di Rocco Ricciardulli (con tournée in Basilicata e al Teatro Blu di Milano). Nel 2006 ha recitato ne La cantatrice calva di Ionesco e Le mamme di C. Terron con la regia di Massimo Scaglione.

Dal 1992 al 1997 fa parte, insieme al collega Gianluca Iacono, del duo comico Gustavo Gustava ovvero Gli Imperfetti con cui realizza spettacoli teatrali come Attraverso il vetro, Niente Panico, Le avventure Paraerotiche di Dylan Bob e il Sindacalista dell'Incubo e Porno un Corno (scritti da Luca Marzini). Il duo viaggia in tutta Italia partecipando a numerosi concorsi vincendo al Festival Nazionale di Cabaret di Modena nel 1996. Tra il 1998 e il 1999 fonda L'Unione fa la farsa un insieme di cabarettisti piemontesi con cui sono stati eseguiti degli spettacoli a tema per conto di Hiroshima Mon Amour. Nel 2000 intraprende la strada da solista con lo spettacolo di cabaret Polifemmina e successivamente con Donne che si dannano. Dal 2004 fino ad oggi lavora presso il laboratorio di Zelig di Torino e Milano.

Per quanto riguarda il cinema e la televisione collabora con diverse radio e case di doppiaggio come speaker e doppiatrice fra cui Radio Flash, Radio Torino Papolare, GRP, PR, Merak Film, S.E.D.E., Delta Film, Asci, Vision.
Partecipa a trasmissioni televisive come Sei del Mestiere con Claudio Lippi a Mediaset e ad alcuni programmi per le reti regionali. Partecipa inoltre alla sit-com Spam per la Paramount Comedy su Sky.

Recita anche in alcuni cortometraggi: infatti per il Festival di Saint Vincent Cinema in Diretta recita in Babona Panatera tratto da La Metamorfosi di Kafka con la regia di M. Ferraris. Diretta da V. Dabbene e B. Audello concorre al Festival Cinema Giovani con La Luna, il Matto e il Bagatto, Set e 1/2, Spettacolo a sorpresa (vince il premio M. Troisi di Tirrenia per l'interpretazione) e con Gang Bang regia di L. Aimeri, M. Carozzi, V. Buongiorno, Che fine ha fatto Cisco? con la regia di C. Bronzo. Nel 2005 partecipa al Torino Film Festival con Lavoro noir con la regia di G. Direnzo e M. Trevisan. Vince con M. Carena e V. Porro la prima edizione del Palco sul mare Festival con Che bella estate! con la regia di A. Benna.

Prende parte inoltre a numerosi lungometraggi come La doppia tela realizzato con il Gruppo Cooper per il progetto Virtual Fiction, La seconda volta con la regia di Mimmo Calopresti con Nanni Moretti, Ferdinando e Carolina con la regia di Lina Wertmüller, Ormai è fatta con la regia di Enzo Monteleone, Il Caso Bozano con la regia di Felice Farina per la Rai, Piovuto dal cielo con la regia di José María Sánchez con Lino Banfi per la Rai, A due passi dal cielo con la regia di Sergio Martino in onda sulla Rai, Una donna scomoda con la regia di Sergio Martino in onda su Rai 2 con Barbara D'Urso, Lo spareggio con Enzo Decaro e Felice Andreasi con la regia di Sergio Martino (Rai 2), Un'altra vita con la regia di Franco Diaferia con F. Farronato, Mozart è un assassino con la regia di Sergio Martino per la Rai, Hans regia di Luis Nero con Franco Nero presentato a Venezia nel 2005, Franco, oh Franco! Si sente ca sono calabrese? (i corti di F. Neri, regia di Franco Diaferia), Sono tornato al nord con Franco Neri, Gilberto Idonea, Carla Paneca con la regia di Franco Diaferia e Krusca, Tatiana, Ninetto e gli altri corti di Gabriele Cirilli con la regia di Federico Lagna.

Nel 2010 entra nel cast ricorrente della soap opera di Canale 5 CentoVetrine con il ruolo di Gemma.

Televisione 
CentoVetrine - registi vari - Soap opera - Canale 5 - Ruolo: Gemma (2010-)

Doppiaggio
Ana Beatriz Osorio in Dolce Valentina
Paula Morales in Una famiglia quasi perfetta
Signorina Pines e Ma duskerton in Gravity Falls
Sigrid Bouaziz in Eden
Aleksa Palladino in Halt and Catch Fire
Alexandra Castillo in Mary Kills People
Michelle Yeoh in Master Z: Ip Man Legacy
Nicola Stuart-Hill in Ip Man 4
Meeghan Holaway in Scandal
 Cathy White in Nurses - Nel cuore dell'emergenza

Collegamenti esterni
Sito di Vanessa Giuliani